Del Latín exemptus. 
Exención, exento y eximir, puede referirse a:
 Exención fiscal, un tipo e beneficio fiscal ante el pago de tributos.
 Exención (competiciones deportivas).
 Construcción exenta.

Referencias